Galina Wiktorowna Beljajewa ist der Name folgender Personen:

* Galina Wiktorowna Beljajewa (Schauspielerin) (* 1961), russische Schauspielerin 
 Galina Wiktorowna Beljajewa (Sportschützin) (* 1967), russische Sportschützin